Toponímia:
 Canadà: Midway (Colúmbia Britànica) una vila de la província de la Colúmbia Britànica
 Estats Units:
 Atol Midway, territori no incorporat dels Estats Units
 Midway (Alabama) 
 Midway (comtat de Baxter), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Clark), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Hot Spring), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Howard), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Jackson), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Jefferson), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Lafayette), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Lee), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Logan), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Marion), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Mississipí), àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de Nevada) àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de St. Francis) àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat de White) àrea no incorporada de l'estat d'Arkansas
 Midway (comtat d'Alameda) àrea no incorporada de l'estat de Califòrnia
 Midway (comtat de Kern) antic municipi de l'estat de Califòrnia
 Midway (San Diego) barri de la ciutat de San Diego (Califòrnia)
 Midway (Carolina del Nord) 
 Midway (Delaware) 
 Midway (comtat de Gadsden) ciutat de l'estat de Florida
 Midway (comtat de Seminole) concentració de població designada pel cens de l'estat de Florida
 Midway (comtat de Santa Rosa) àrea no incorporada de l'estat de Florida
 Midway (Geòrgia) 
 Midway (comtat d'Elkhart) àrea no incorporada de l'estat d'Indiana
 Midway (comtat de Franklin) àrea no incorporada de l'estat d'Indiana
 Midway (comtat de Jefferson, Indiana) àrea no incorporada de l'estat d'Indiana
 Midway (comtat de Parke) àrea no incorporada de l'estat d'Indiana
 Midway (comtat de Spencer) àrea no incorporada de l'estat d'Indiana
 Midway (Kentucky) 
 Midway (Louisiana) 
 Midway Township (comtat de Cottonwood) township de l'estat de Minnesota
 Midway Township (comtat de St. Louis) township de l'estat de Minnesota
 Midway (Missouri) antic municipi de l'estat de Missouri
 Midway (Ohio) vila de l'estat d'Ohio
 Midway (comtat d'Umatilla) àrea no incorporada de l'estat d'Oregon
 Midway (comtat de Washington, Oregon) àrea no incorporada de l'estat d'Oregon
 Midway (comtat de Yamhill) àrea no incorporada de l'estat d'Oregon
 Midway (comtat d'Adams) concentració de població designada pel cens de l'estat de Pennsilvània
 Midway (comtat d'Allegheny) àrea no incorporada de l'estat de Pennsilvània 
 Midway (comtat de Perry) àrea no incorporada de l'estat de Pennsilvània
 Midway (comtat de Washington, Pennsilvània) àrea no incorporada de l'estat de Pennsilvània
 Midway (comtat de Pickett) àrea no incorporada de l'estat de Tennessee
 Midway (comtat de Washington, Tennessee) concentració de població designada pel cens de l'estat de Tennessee
 Midway (Texas) 
 Midway (Utah) 
 Midway (comtat d'Albemarle) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (Charlottesville) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (comtat de Bath) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (comtat de Giles) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (comtat de Greene) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (comtat de Halifax) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (comtat de King William) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway (comtat de Washington, Virgínia) àrea no incorporada de l'estat de Virgínia
 Midway North, concentració de població designada pel cens de l'estat de Texas
 Midway South, concentració de població designada pel cens de l'estat de Texas
 Midway-Hardwick, concentració de població designada pel cens de l'estat de Geòrgia
 Regne Unit: Midway (Derbyshire) un suburbi de Swadlincote al comtat de Derbyshire

 Cinema:
 Midway (pel·lícula de 1976), pel·lícula estatunidenca de 1976 dirigida per Jack Smight
 Midway (pel·lícula de 2019), pel·lícula estatunidenca de 2019 dirigida per Roland Emmerich

 Miscel·lània:
 Aeroport Internacional de Midway, aeroport de Chicago
 Batalla de Midway, batalla naval de la Segona Guerra Mundial que va tenir lloc a l'Oceà Pacífic el 4 de juny del 1942
 Midway City, ciutat fictícia de l'univers DC 
 Midway College, universitat localitzada a Midway (Kentucky)
 Midway Games, empresa estatunidenca publicadora de videojocs
 Midway Plaisance, parc de la ciutat de Chicago (Illinois)
 Midway, episodi de Stargate Atlantis
 Parc Estatal de Midway, parc estatal localitzat a Maple Springs (Nova York)